Сувинье — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр
 Сувинье — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Сувинье — коммуна во Франции, департамент Эндр и Луара

См. также 
 Сувинье-сюр-Мем — коммуна во Франции, департамент Сарта
 Сувинье-сюр-Сарт — коммуна во Франции, департамент Сарта